Ana Maria Egypto Rosa Berbel (Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1964), mais conhecida como Ana Egito, é uma cantora brasileira e compositora, de estilo que varia entre o MPB, bossa nova e samba.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de samba
Músicos de bossa nova
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro